Dit is een lijst van planetoïden 29401-29500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (29401) Asterix || 1996 TE || 1 oktober 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (29402) Obelix || 1996 TT9|| 14 oktober 1996 || M. Tichý, Z. Moravec
|-
| (29403) - || 1996 TO13|| 5 oktober 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29404) Hikarusato || 1996 TS14|| 9 oktober 1996 || T. Okuni
|-
| (29405) - || 1996 TN18|| 4 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (29406) - || 1996 TS32|| 10 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (29407) - || 1996 UW || 20 oktober 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29408) - || 1996 VJ5|| 3 november 1996 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (29409) - || 1996 VW5|| 14 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29410) - || 1996 VD6|| 15 november 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29411) - || 1996 WQ2|| 20 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29412) - || 1996 WJ3|| 27 november 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29413) - || 1996 XE1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29414) - || 1996 XF1|| 2 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29415) - || 1996 XU5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29416) - || 1996 XX5|| 7 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (29417) - || 1996 XR26|| 6 december 1996 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29418) - || 1997 AH13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29419) - || 1997 AD18|| 13 januari 1997 || L. Šarounová
|-
| (29420) - || 1997 AT18|| 9 januari 1997 || N. Sato
|-
| (29421) - || 1997 AV18|| 9 januari 1997 || N. Sato
|-
| (29422) - || 1997 AH21|| 9 januari 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29423) - || 1997 AF22|| 9 januari 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29424) - || 1997 BV4|| 29 januari 1997 || A. Testa, P. Chiavenna
|-
| (29425) - || 1997 CZ21|| 13 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29426) - || 1997 CH28|| 11 februari 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29427) Oswaldthomas || 1997 EJ11|| 7 maart 1997 || E. Meyer
|-
| (29428) - || 1997 FM1|| 31 maart 1997 || V. S. Casulli
|-
| (29429) - || 1997 GO13|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (29430) - || 1997 GG22|| 6 april 1997 || LINEAR
|-
| (29431) Shijimi || 1997 GA26|| 12 april 1997 || H. Abe
|-
| (29432) - || 1997 GP34|| 3 april 1997 || LINEAR
|-
| (29433) - || 1997 HC3|| 30 april 1997 || Spacewatch
|-
| (29434) - || 1997 HZ13|| 30 april 1997 || LINEAR
|-
| (29435) Mordell || 1997 JB8|| 8 mei 1997 || P. G. Comba
|-
| (29436) - || 1997 JT14|| 3 mei 1997 || E. W. Elst
|-
| (29437) Marchais || 1997 LG1|| 7 juni 1997 || A. Klotz
|-
| (29438) Zhengjia || 1997 MV || 26 juni 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29439) - || 1997 MQ1|| 28 juni 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (29440) - || 1997 MK4|| 28 juni 1997 || LINEAR
|-
| (29441) - || 1997 NN1|| 2 juli 1997 || Spacewatch
|-
| (29442) - || 1997 NS4|| 8 juli 1997 || ODAS
|-
| (29443) Remocorti || 1997 NM10|| 13 juli 1997 || L. Tesi, G. Cattani
|-
| (29444) - || 1997 NR10|| 6 juli 1997 || Y. Ikari
|-
| (29445) - || 1997 PH || 1 augustus 1997 || NEAT
|-
| (29446) - || 1997 PX || 4 augustus 1997 || ODAS
|-
| (29447) Jerzyneyman || 1997 PY2|| 12 augustus 1997 || P. G. Comba
|-
| (29448) Pappos || 1997 QJ || 23 augustus 1997 || P. G. Comba
|-
| (29449) - || 1997 QR2|| 29 augustus 1997 || V. S. Casulli
|-
| (29450) - || 1997 QZ2|| 28 augustus 1997 || T. Okuni
|-
| (29451) - || 1997 RM1|| 2 september 1997 || NEAT
|-
| (29452) - || 1997 RV2|| 3 september 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (29453) - || 1997 RU6|| 5 september 1997 || A. López, R. Pacheco
|-
| (29454) - || 1997 RZ6|| 9 september 1997 || G. R. Viscome
|-
| (29455) - || 1997 SX1|| 23 september 1997 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (29456) - || 1997 SN2|| 24 september 1997 || L. Šarounová
|-
| (29457) Marcopolo || 1997 SO4|| 25 september 1997 || V. Goretti
|-
| (29458) Pearson || 1997 SJ11|| 30 september 1997 || P. G. Comba
|-
| (29459) - || 1997 SO16|| 29 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29460) - || 1997 SR31|| 30 september 1997 || Spacewatch
|-
| (29461) - || 1997 SP32|| 30 september 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29462) - || 1997 SG34|| 29 september 1997 || ODAS
|-
| (29463) Benjaminpeirce || 1997 TB || 2 oktober 1997 || P. G. Comba
|-
| (29464) Leonmiš || 1997 TY9|| 5 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (29465) - || 1997 TX10|| 3 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (29466) - || 1997 TN17|| 8 oktober 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29467) Shandongdaxue || 1997 TS26|| 15 oktober 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29468) - || 1997 UC || 20 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (29469) - || 1997 UV2|| 25 oktober 1997 || T. Urata
|-
| (29470) - || 1997 UC7|| 26 oktober 1997 || V. S. Casulli
|-
| (29471) Spejbl || 1997 UT7|| 27 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (29472) Hurvínek || 1997 UV7|| 27 oktober 1997 || L. Šarounová
|-
| (29473) Krejčí || 1997 UE8|| 21 oktober 1997 || P. Pravec, L. Šarounová
|-
| (29474) - || 1997 UT8|| 25 oktober 1997 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (29475) - || 1997 UF11|| 29 oktober 1997 || NEAT
|-
| (29476) Kvíčala || 1997 UX14|| 31 oktober 1997 || P. Pravec
|-
| (29477) Zdíkšíma || 1997 UE15|| 31 oktober 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (29478) - || 1997 UW17|| 28 oktober 1997 || Spacewatch
|-
| (29479) - || 1997 VJ1|| 1 november 1997 || T. Urata
|-
| (29480) - || 1997 VO1|| 1 november 1997 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (29481) - || 1997 VJ3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29482) - || 1997 VM3|| 6 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29483) - || 1997 VD5|| 3 november 1997 || B. Koch
|-
| (29484) Honzaveselý || 1997 VJ6|| 9 november 1997 || L. Šarounová
|-
| (29485) - || 1997 VE7|| 2 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29486) - || 1997 VG7|| 2 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29487) - || 1997 VU8|| 14 november 1997 || Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (29488) - || 1997 WM || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29489) - || 1997 WQ || 18 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29490) Myslbek || 1997 WX || 19 november 1997 || P. Pravec
|-
| (29491) Pfaff || 1997 WB1|| 23 november 1997 || P. G. Comba
|-
| (29492) - || 1997 WP2|| 23 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29493) - || 1997 WR5|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (29494) - || 1997 WL7|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29495) - || 1997 WU7|| 27 november 1997 || F. B. Zoltowski
|-
| (29496) - || 1997 WE8|| 19 november 1997 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (29497) - || 1997 WD15|| 23 november 1997 || Spacewatch
|-
| (29498) - || 1997 WK21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29499) - || 1997 WT21|| 30 november 1997 || T. Kobayashi
|-
| (29500) - || 1997 WP32|| 29 november 1997 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten